Croqueur peut faire référence à :
 Les Croqueurs de pommes, association française ;
 Club des Croqueurs de Chocolat, association française ;
 Croqueuse d'hommes, mini-série américaine ;
 le croqueur d'os, type de lutin ardennais ;
 La Pilule qui rend sage, ou Le Croqueur de pilules au Québec, épisode de la série Les Simpson.

Voir aussi